Женский футбольный клуб «Лева́нте» () — испанский женский футбольный клуб, основанный в 1993 году. Женская секция футбольного клуба «Леванте».

Состав

Достижения 
 Примера Дивизион
  Чемпион (4): 1996/97, 2000/01, 2001/2002, 2007/08
  Вице-чемпион (3): 1997/98, 2002/03, 2008/09
 Кубок Королевы
  Обладатель (6): 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007
  Финалист (2): 2008, 2021
 Суперкубок Испании
  Обладатель (2): 1997, 2000
  Финалист: 2021

См. также 
 Леванте (футбольный клуб)

Примечания 

Женские футбольные клубы Испании
ФК «Леванте»